Nikola Vujčić može biti:

 Nikola Vujčić (košarkaš) (1978.), hrvatski košarkaš
 Nikola Vujčić (pjesnik) (1956.), srpski pjesnik